Languédias () ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Côtes-d’Armor in der Region Bretagne. Sie gehört zum Arrondissement Dinan und zum Kanton Plancoët. Die Bewohner nennen sich Languédiaçais(es).

Geografie 
Languédias liegt etwa 32 Kilometer südwestlich von Saint-Malo und 43 Kilometer ostsüdöstlich von Saint-Brieuc im Osten des Départements Côtes-d’Armor.

Bevölkerungsentwicklung

Baudenkmäler 
Siehe: Liste der Monuments historiques in Languédias

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes des Côtes-d’Armor. Flohic Editions, Band 2, Paris 1998, ISBN 2-84234-017-5, S. 875–877.

Weblinks 

 Lage der Gemeinde
 Kurzinfo über die Gemeinde
 Languédias auf der Seite von IGN
 Foto der Dorfkirche Notre-Dame-de-la-Tour
 Infos zur Geschichte und den Sehenswürdigkeiten

Ort in der Bretagne